Az EME / ÉME az alábbi fogalmak rövidítésekén használt magyar és más, idegen nyelvekben:

EME 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsváron alakult tudományos és irodalmi egyesület

ÉME 
Ébredő Magyarok Egyesülete, a közvetlenül az első világháború után, a MOVE-val közel egyidőben, megalakult szélsőjobboldali szervezet